Walking on Sunshine – album di Eddy Grant del 1979
 Walking on Sunshine – singolo di Eddy Grant del 1979
 Walking on Sunshine – singolo dei Rockers Revenge del 1982, cover dell'omonimo singolo di Eddy Grant
 Walking on Sunshine – album di Katrina and the Waves del 1983
 Walking on Sunshine – singolo di Katrina and the Waves del 1985
 Walking on Sunshine – film del 2014 diretto da Max Giwa e Dania Pasquini